În sezonul 1952 A PFG a avut 12 echipe iar CDNA Sofia a câștigat trofeul. Golgeteri au fost Dimitar Isakov (Slavia Sofia) și Dobromir Tașkov (Spartak Varna), fiecare cu 10 goluri.

Clasament 
Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1952.

Referințe 
 Bulgaria - Lista clasamentelor finale (RSSSF)

Sezoane A PFG